Башту:
 
 Башту, Бруну — португальский футболист, защитник
 Башту — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Канеду-де-Башту — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.